Cuiña ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Cuiña (* 1952), argentinischer Fußballspieler 
 Xosé Cuiña (1950–2007), spanischer Politiker

Cuiña steht für:
 Cuiña (Berg), Berg in der Sierra de Ancares, Asturien, Spanien